Benjamin Oliver Davis Sr.
 Benjamin Oliver Davis Jr.

Zobacz też